National Airlines ist der Name folgender US-amerikanischer Fluggesellschaften:

 National Airlines (1934), 1980 aufgegangen in Pan American World Airways 
 National Airlines (1984), entstanden aus der zweiten Overseas National Airways, 1985 Betrieb eingestellt
 National Airlines (1998), 2002 Betriebseinstellung  
 National Airlines (2007), entstanden aus der Murray Aviation